Opel Performance Center, de sportafdeling van Opel
 OLE for Process Control, een techniek om realtime gegevens uit te wisselen tussen computers
 Stichting OPC, expertisecentrum inspraak regionaal OV